El Gran Premio de Aragón de Motociclismo de 2014 (oficialmente Gran Premio Movistar  de Aragón) fue la decimocuarta prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2014. Tuvo lugar en el fin de semana del 26 al 28 de septiembre de 2014 en el MotorLand Aragón, situado en la localidad de Alcañiz, en Aragón, España.

La carrera de MotoGP fue ganada por Jorge Lorenzo, seguido de Aleix Espargaró y Cal Crutchlow. Maverick Viñales fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Esteve Rabat y Johann Zarco. La carrera de Moto3 fue ganada por Romano Fenati, Álex Márquez fue segundo y Danny Kent tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Resultados Moto2

Resultados Moto3

Referencias

Enlaces externos 
 Estadísticas oficiales de la Federación Internacional de Motociclismo con los resultados de la prueba.

Gran Premio de Aragón
Aragon
Deporte en España en 2014